Agnieszkowo – villaggio polacco nel Voivodato della Masovia
Agnieszkowo – villaggio polacco nel Voivodato della Cuiavia-Pomerania